Tanečnice är en kulle i Tjeckien.   Den ligger i regionen Ústí nad Labem, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Prag. Toppen på Tanečnice är  meter över havet, eller  meter över den omgivande terrängen. Bredden vid basen är  km.

Terrängen runt Tanečnice är kuperad åt sydväst, men åt nordost är den platt. Den högsta punkten i närheten är Studenec,  meter över havet,  km sydost om Tanečnice. Runt Tanečnice är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Šluknov,  km öster om Tanečnice. I omgivningarna runt Tanečnice växer i huvudsak blandskog. 

Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C.

Kommentarer

Källor 

Kullar i Ústí nad Labem (region)
Berg i Tjeckien 500 meter över havet eller högre

Artiklar med robotjusterad position